

Geografia

Austria 
 Fontanella – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bludenz

Włochy 
 Fontanella – gmina

Osoby 
 Emilio Fontanella – włoski wioślarz